Signorini est le patronyme de plusieurs personnes :

 Telemaco Signorini, peintre italien du mouvement des Macchiaioli au  ;
 Antonio Signorini, mathématicien italien du  ;